Михайло Володимирович Домбровський ( 13 січня 1988, Москва, Московська область, СССР), більш відомий під псевдонімами Noa і Kai Esther — російський репер, композитор, музичний продюсер, автор пісень. Колишній учасник об'єднання «Dead Dynasty».

Біографія 
Михайло народився 13 січня 1988 року у Москві. Вже ранньому дитинстві він захопився музикою. У віці 15 років він вирішив зайнятися створенням музики на більш серйозному рівні. Михайло деякий час працював діджеєм на радіо "Love Radio", де вів повноцінні ефіри. Також був провідним інформаційних передач.

Спочатку він виконував і випускав релізи під псевдонім «Mike Esther». Через деякий час Міахіл став учасником музичного гурту Маямі. Колектив виконував кавери на різні пісні і часто виступав на корпоративах. Потім він залишає проект.

Кар'єра

2012—2015: Ранні роки 
З 2012 року Михайло почав викладати вокальне мистецтво. Надалі він перейменувався в Kai Esther, пізніше псевдонім був стилізований як Kaiesther, і випустив кавер-версію на сингл співачки Адель — Hello. Паралельно він продюсував інших музикантів.

2015—2018: Початок кар'єри 
В 2016 став учасником об'єднання Dead Dynasty. У жовтні 2016 року він взяв участь у створенні синглу Неон, зі спільного альбому Pharaoh та ЛСП "Кондитерська". У тому ж місяці став артистом у релізі Mnogoznaal "Третя грань", з його сольного проекту "Нічний ловець сонця".

Потім він перейменував псевдонім на Noa, 30 листопада відбулася прем'єра спільного альбому Noa і бітмейкер Dead Dynasty - White Punk під назвою «Вітру». У лютому 2017 року Noa став учасником релізу Многознаала Muna, а також до акустичної пісні Фараона під назвою «Unplugged (Interlude)», потім працював з Tveth і репером 39.

У квітні Михайло презентував музичний EP "Свідомі Сновидіння", він складався з 7 синглів. Видання The-Flow назвав EP як "Темний, езотеричний R&B з надр Dead Dynasty ".

У липні Pharaoh' та «Pink Phloyd» випустили релізи, у двох з яких спродюсував Михайло, а в ремікс-версії синглу "Порнозірка", він виконав гостьовий куплет.

У серпні 2017 року Михайло випустив дебютний кліп на реліз «Вся Моя», в якому знялися учасники Dead Dynasty.

А вже через 4 місяці було опубліковано кліп на сингл «Будемо». 18 листопада він випустив міні-альбом «Земля/Вода», до якого увійшло 6 синглів.

2018—2022: Випуск альбомів 
21 вересня випустив музичний альбом "Stranger", презентація альбому пройшла 26 жовтня в Московському клубі "16 тонн".

18 березня випустив міні-альбом із 4 пісень під назвою «Піна Колада». У жовтні 2018 вийшов інтерв'ю для Афіші Daily , в якому Михайло розповів перші роки в об'єднанні Dead Dynasty. У тому ж році він брав участь у Дізнатися за 10 секунд, разом з Гречкою, Gone. Fludd і OFFMi, того ж місяця вийшов інтерв'ю для видання The Flow.

У листопаді 2018 року він залишив об'єднання Dead Dynasty, пояснивши свій догляд:
 
У січні 2019 року з Youtube-каналу Dead Dynasty було видалено всі музичні кліпи Михайла. У тому ж році виходить музичний альбом на сингл "Стріли в серці".

У жовтні 2019 випускає альбом «Melanphoria», а наступного дня виходить другий музичний альбом «Наскрізь».

У 2020 році виходить музичний кліп на сингл «Щоразу» з участю музиканта Enique.

У серпні 2022 року брав участь в альбомі репера Yanix.

Особисте життя 
З 2013 року Михайло одружений Юлії, випускницею Московського державного інституту культури, випускницею та музичним продюсером Dream Team House та Дані Мілохіна, а також співачкою, яка виступає під псевдонімом Таких Мільйон ()

Дискографія

Студійні альбоми

EP

Сингли 

 2017 — «Вся моя»
 2017 — «Будем»
 2018 — «Тоска»
 2019 — «Стрелы в сердце»
 2021 — «Останься»
 2021 — «Обратно»
 2022 — «MONEY & TIME»
 2022 — «Sunshine» (feat. JANAGA)
 2022 — «Холодное сердце»

Примітки

Посилання 

 Інтерв'ю для газети Афіша Daily
 Велике інтерв'ю для The Flow
    
Співаки та співачки Росії
Російські реп-співаки
Уродженці Москви
Персоналії за алфавітом
Народились 1988
Народились 13 січня